1503 километр — железнодорожный остановочный пункт Башкирского региона Куйбышевской железной дороги в Кармышевском сельсовете Альшеевского района Республики Башкортостан. Грузовые и пассажирские операции не производятся.

Остановочный пункт возник как станция Транссиба. Здесь же воздвигли небольшое поселение железнодорожников (железнодорожная будка, опустевшая к 2002 году и ликвидированная в 2005 году). В 7 км находились корпуса и помещения совхоза «Ново-Раевский».

До Горы Ярыштау 17 км, до озера Культау — в 19 км.

Ссылки 
На Викимапии

Примечания 

Остановочные пункты Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Альшеевского района